Aimé Louis Richardot (1801-1884), homme politique père de Henri Richardot.
François Richardot (1507-1574), évêque d'Arras
Henri Richardot (1845-1927), poète et homme de droit français.
Jean Richardot (1540-1609), homme d'état et diplomate au service des Habsbourg dans les Pays-Bas méridionaux.
Jean Richardot (1570-1614), évêque d'Arras puis archevêque de Cambrai.
Jean-Pierre Richardot (1929-2021), journaliste français.
Jérôme-Étienne-Marie Richardot (1751-1794), général français.